Wicklow kan syfta på följande platser:

Irland 

 Wicklow (grevskap), Leinster, 
 Wicklow, stad, Leinster,